

Astronomia 
 18032 Geiss – asteroide della fascia principale

Persone 
 Johannes Geiss (1926-2020) – fisico tedesco
 Edith Schönert-Geiß (1933-2012) – numismatica tedesca

Geografia

Svizzera 
 Geiss – frazione di Menznau, comune nel distretto di Willisau (Canton Lucerna)

Pagine correlate 
Gais – pagina di disambiguazione
Geis – tabù del folclore irlandese
Johannes Geis (1993) – calciatore tedesco